AC, Ac eller ac kan syfta på

AC 
 AC – länsbokstav för Västerbottens län
 AC – dansk fackförening, se Akademikernes centralorganisation
 AC (Axiom of Choice – inom matematisk mängdteori, se urvalsaxiomet
 AC Cars – nedlagd engelskt bilmärke
 AC Milan – italiensk fotbollsklubb
 AC (air conditioning) – engelsk akronym för luftkonditionering
 AC (alternating current) – engelsk akronym för växelström
 AC (Appellation Contrôlée) – beteckning för fransk vinkvalitet, se appellation
 AC – ett tidigt MMORPG-spel, se Asheron's Call

A.C. 
 A. C. – ett grindcoreband från USA, se  Anal Cunt (även AC utan punkter)

Ac 
 Ac – grundämnet aktinium

ac 
 ac – den brittiska och amerikanska måttenheten Acre
 .ac – Ascensions nationella toppdomän